L'Ambition sportive Golbey Épinal, ou AS Golbey Épinal, est un club français de basket-ball, basé à Épinal.

Historique 

De nombreuses années durant, l'Association sportive Golbey-Épinal, fruit de la fusion, en 1978 de lAssociation sportive de Golbey (AS Golbey) et du Stade athlétique spinalien (SA Épinal), a goûté aux joutes de la Pro B. Néanmoins, en 2006, le président du club vosgien Philippe Klock décide volontairement de rétrograder l'ASGE en NM1, ce qui aura pour conséquence une désertion du public et des sponsors.

Philippe Klock l'expliquera ainsi : . C'est ainsi qu'est né un nouveau projet, associé à un nouveau nom, celui du GET Vosges, en fusionnant de plus avec l'''Entente sportive thaonnaise (ES Thaon-les-Vosges). Le club est relégué en N2 à la suite d'un record de 24 défaites durant la saison 2010-2011 et une avant-dernière place au classement au terme de la saison.

Le 24 juin 2021, le GET Vosges se scinde et devient lAmbition Sportive Golbey Épinal''.

Résultats sportifs

Palmarès

Bilan saison par saison

Joueurs et personnalités du club

Présidents 
 2001-2012 :  Philippe Klock
 ? :  Éric Demonchaux

Entraîneurs successifs

Effectif actuel (2021-2022)

Joueurs emblématiques

Budget 
 2020-2021 : 630 000 €

Affluences 

 2000-2001 : 1 473 (Pro B)
 2001-2002 : 1 389 (Pro B)
 2002-2003 : 1 138 (Pro B)
 2003-2004 : 1 412 (Pro B)
 2004-2005 : 859 (Pro B)
 2005-2006 : 1 162 (Pro B)

Sources et références

Liens externes 

AS Golbey Épinal
Sport à Épinal